Забій — ударне пошкодження тканин без порушення їхньої цілісності.
 Забій — умертвіння свійських тварин.
 Забій — те ж саме, що й вибій — поверхня корисної копалини (гірської породи), яка виймається під час видобувних робіт або при проведенні гірничої виробки.
 Забій — діалектна назва вибоїни на дорозі.
 Забій — діалектна назва снігового замету, кучугури.
 «» — фільм 1914 року за п'єсою Якова Гордіна.

Див. також 
 Backspace
 Забійна дія
 Вибій (значення)

Примітки